Spießer steht für:
 eine Kurzform des Schmähbegriffs Spießbürger aus dem Mittelalter
 Pikenier, ein Soldat, der mit einem Spieß kämpft
 einen jungen Hirsch oder Rehbock, dessen Geweihstangen noch nicht verzweigt sind
 die Pommesgabel, zum mundgerechten aufspießen von Imbißspeisen, wie etwa Pommes frites

Spiesser steht für:
 Spiesser (Zeitschrift), eine Jugendzeitschrift

Spiesser ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Spiesser (1909–1971), deutscher Schriftsteller
 Jacques Spiesser (* 1947), französischer Schauspieler
 Judith Spiesser (* 1982), deutsche Opern- und Oratoriensängerin

Siehe auch:
 Spieser